Das Qatar Ladies Open 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Doha. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 21. bis zum 26. Februar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Wera Swonarjowa und Caroline Wozniacki, das Swonarjowa in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Katarina Srebotnik in drei Sätzen gegen Liezel Huber / Nadja Petrowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Doha